Пуерта де Каденас има више значења:

 Пуерта де Каденас, Ехидо де Каталан (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерта де Каденас (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику